Roque de Montpellier — santo católico, chamado San Roque em espanhol
Roque González de Santa Cruz — santo católico

Geografia 
Argentina
San Roque (Corrientes) — município
San Roque (Córdova) — comuna
San Roque (departamento) — da província de Corrientes.

Colômbia
San Roque (Antioquia) — cidade

Espanha
São Roque (Cádis) — município da Andaluzia
San Roque de Riomiera — município da Cantábria

Paraguai
San Roque González de Santa Cruz (Paraguai) — cidade no departamento de Paraguarí
San Roque (Assunção) — bairro de Assunção

Peru
San Roque de Cumbaza (distrito) — no departamento de San Martín

Desambiguações de topônimos